Кеннет Джеймс Довер (н. 1920) — британський філолог-антиковед.
 Конні Довер — американська співачка.

Довер () — англійська власна назва:

Дувр — місто і порт у Великій Британії.

Довер — місто, штат Арканзас
 Довер — місто, штат Делавер
 Довер — місто, штат Айдахо
 Довер — місто, штат Кентуккі
 Довер — місто, штат Массачусетс
 Довер — місто, штат Міннесота
 Довер — місто, штат Нью-Гемпшир
 Довер — місто, штат Нью-Джерсі
 Довер — місто, штат Нью-Йорк
 Довер — місто, штат Північна Кароліна
 Довер — місто, штат Огайо
 Довер — місто, штат Оклахома
 Довер — місто, штат Пенсільванія
 Довер — місто, штат Теннессі
 Довер — місто, штат Вермонт
 Довер — місто в окрузі Баффало, штат Вісконсин
 Довер — місто в окрузі Расін, штат Вісконсин
 Довер — селище, штат Іллінойс
 Довер — селище, штат Міссурі
 Довер Тауншип — селище в окрузі Йорк, штат Пенсильванія
 Довер — переписна місцевість, штат Флорида
 Довер — переписна місцевість, штат Массачусетс
 Довер — Тауншип, Міннесота.

Інше 
  — місто в районі Гьюон Веллі на острові Тасманія.
 Острови
  — острів у прибережній рибальській комуні Західний Довер в області Галіфакс.
  — третій за величиною острів у складі островів Кент в Бассова протоці.

Див. також 
 Довре